Krasnogvardéiskoie (en rus: Красногвардейское) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 11.073 habitants. És la seu administrativa del districte homònim.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea